Thanh Hien může být:

 Nguyen Zu (1765–1820) – vietnamský básník, psal pod pseudonymem Thanh Hiên
 Thanh Thanh Hiền (* 1969) – vietnamská zpěvačka